Юго-запад штата Парана () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Парана. Население составляет 497 127 человек (на 2010 год). Площадь — 11 650,723 км². Плотность населения — 42,67 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2005 составляет 4 275 127 000,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 составляет 8971,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,782 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Капанема
 Франсиску-Белтран
 Пату-Бранку

Парана
Мезорегионы Бразилии